Hedeč může být: 
 Hedč (polsky Giecz), vesnice v Polsku, Velkopolské vojvodství. 
 Dolní Hedeč, vesnice, část města Králíky asi 1,5 km východně od jeho centra, okres Ústí nad Orlicí, s klášterem Hora Matky Boží (též nazývaný klášter Hedeč)
 Horní Hedeč, vesnice, část města Králíky asi 4 km východně od jeho centra, okres Ústí nad Orlicí